Prague (exónimo de Praga en inglés y francés) puede referirse a los siguientes lugares:
 Prague (Nebraska), Estados Unidos.
 Prague (Oklahoma), Estados Unidos.
También puede referirse a:
 Prague Panthers, equipo de fútbol de Praga.